Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1934 bestod av 8 lag, och HPS Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1934 i Finland
Fotbollssäsongen 1934
1934